L'édition 2005 du tournoi de tennis de Lyon s'est déroulé du 24 au 30 octobre et a été remporté par l'Américain Andy Roddick en simple, et par la paire française Michaël Llodra / Fabrice Santoro en double.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Résultats en double

Têtes de série

Tableau final

Articles connexes 
 Saison 2005 de l'ATP

Liens externes 
  Site de l'ATP

ATP 2005
Lyon
Lyon
Tennis en octobre 2005